La physiologie de la reproduction s'intéresse aux mécanismes biologiques impliqués dans la reproduction animale, et plus spécifiquement la reproduction humaine.

Cette discipline a permis la compréhension de :

 l'anatomie de l'appareil génital féminin et masculin
 la physiologie des appareils génitaux féminins et masculins
 les aberrations génétiques
 les malformations congénitales
 le comportement humain ayant trait à la reproduction

L'étude spécifique de cet aspect de la biologie humaine a démontré l'importance de la relation existant entre les structures biologiques et leurs fonctions.

Physiologie
Reproduction